Николас Мас  (; род. , Кортрейк, провинция Западная Фландрия, Бельгия ) — бельгийский профессиональный  шоссейный велогонщик, выступающий за команду мирового тура «».

Достижения 

 2006
 3-й - Дрёйвенкурс Оверейсе
 5-й - Ля Кот Пикард (U-23) 
 6-й - Internationale Wielertrofee Jong Maar Moedig
 7-й - Тур Берлина (U-23) — ГК
 8-й - Ronde van Vlaanderen U23
 8-й - Шпаркассен Джиро Бохум
 2007
 3-й - Дрёйвенкурс Оверейсе
 6-й - De Vlaamse Pijl
 9-й - Тур Груне Харт
 2008
 9-й - Тур Ирландии — ГК
 2009
 1-й - этап 3 Вуэльта Бургоса
 2010
 5-й - Датч Фуд Велли Классик
 2011
 1-й  Тур Катара — МК
 10-й - Тур Валлонии — ГК
 2013
 1-й  Классика мировых портов — ГК
 1-й   — ОК
 6-й - Дварс дор Фландерен 
 7-й - Классика Гамбурга 
 8-й - Париж — Брюссель 
 2014
 4-й - Халле — Ингойгем 
 7-й - Тур Пикардии — ГК
 8-й - Кюрне — Брюссель — Кюрне
 2015
 5-й - Тур Кёльна 
 9-й - Дварс дор Фландерен 
 10-й - Нокере Курсе 
 2016
 4-й - Халле — Ингойгем

Статистика выступлений на Гранд Турах

Ссылки 

Велогонщики Бельгии